Alskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alskär, Korsholm, Österbotten,  (1 ha)
 Alskär (Saltvik, Åland),  (20 ha)
 Alskär (Brändö, Åland),  (9 ha)
 Alskär (Kökar, Åland),  (8 ha)
 Alskär och Stenskär, Iniö, Åboland,  (7 ha)
 Alskär (i Skiftet, Iniö), Åboland,  (1 ha)
 Alskär (vid Perkala, Iniö), Åboland,  (6 ha)
 Alskär (vid Lövskärsfjärden, Korpo), Åboland,  (4 ha)
 Alskär (vid Österskärsfjärden, Korpo), Åboland,  (56 ha)
 Alskär (vid Salskärsfjärden, Nagu), Åboland,  (8 ha)
 Alskär (vid Kobbfjärden, Nagu), Åboland,  (10 ha)
 Alskär, Kimitoön, Åboland,  (8 ha)
 Alskär, Esbo, Nyland,  (2 ha)

Sverige 

 Alskär (Tierp), ö, 
 Alskär (Vätö, Norrtälje), ö, 
 Alskär (Söderköping), skär, 
 Alskär (Västervik), skär,

Se även
Älskär
Alskäret
Stora Alskär